A competição de simples feminino do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 foi disputada entre os dias 9 e 16 de setembro no Centro Olímpico de Tênis, no Rio de Janeiro, Brasil.

Os Países Baixos seguem com a dominância na modalidade, vencendo pela sétima vez seguida e com a quinta tenista diferente (Jiske Griffioen), mesmo após a aposentadoria da tetracampeã Esther Vergeer. A japonesa Yui Kamiji impediu um pódio totalmente holandês, vencendo a medalha de bronze sobre Diede de Groot.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (Medalhista de ouro)
  (Medalhista de bronze)
  (Quartas de final)
  (Medalhista de prata)

<ol start="5">
  (Quartas de final)
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Oitavas de final)

Resultados

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016